Moorlage ist der Name:
 eines Ortsteils von Emsbüren, siehe: Emsbüren#Geschichte und Namensherleitung der alten Bauerschaften
 einer Siedlung in Horn-Bad Meinberg, siehe: Horn (Horn-Bad Meinberg)#Siedlung Moorlage
 einer Siedlung in der Gemeinde Großefehn, siehe: Moorlage (Großefehn)